Рудыковский — фамилия.

Известные носители:

 Рудыковский, Андрей Петрович (1796—1874) — российский писатель и офицер РИА.
 Рудыковский, Евстафий Петрович (1784—1851) — российский военный врач, украинский поэт и сказочник.